Hal Perry (basket ball)
 Hal Perry (homme politique)